Cinema, brit rockegyüttes. 
 Cinema magazin, havilap.
 Cinema, Szulák Andrea nagylemeze.
 The Cinema, amerikai indie zenekar.